Хоупуэлл, Хоупвелл () — англоязычный топоним.

Топоним 
США
  — город в Виргинии.
  — деревня в Иллинойсе.
  — боро в Нью-Джерси.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — поселение в штате Нью-Йорк.
 Хоупвелл — национальный исторический парк в Огайо.
  — боро в Пенсильвании.
  — лес в Пенсильвании.
  — поселение в Теннесси.

  — несколько тауншипов в шести штатах.

Прочие страны
  — мыс и деревня в Канаде.
 Хоупуэлл — скальное образование на территории деревни.
  — деревня в ЮАР.

Корабли ВМФ США 
  — эскадренный миноносец, в строю с 1918 по 1922 (США), с 1940 по 1941 (Великобритания) и в 1941 г. (Норвегия).
  — эскадренный миноносец, в строю с 1943 по 1970 гг.

Прочее 
 Hopewell Holdings — гонконгский оператор недвижимости и инфраструктурных проектов.
 Хоупвелл-сентр — небоскрёб в Гонконге, штаб-квартира Hopewell Holdings.

См. также 
 Хоупвеллская традиция — комплекс сходных индейских археологических культур, существовавших вдоль рек северо-восточной и центрально-восточной части будущих США в период 200—500 гг. н. э.
 
 
  — договор 1785—1786 гг. между Конгрессом Конфедерации, с одной стороны, и племенами чероки, чокто и чикасо, с другой.
  — несколько школ в США и Канаде.
  — несколько старших школ в США и на Ямайке.
  — несколько пресвитерианских церквей в США.